Sergio Rossi peut faire référence à :
 Sergio Rossi, une marque de chaussures.
 Sergio Rossi, styliste de chaussures et fondateur de la précédente.
 Sergio Rossi, un acteur et doubleur italien.
 Sergio Rossi, un entrepreneur et ancien président du Torino Football Club.
 Sergio Rossi, un parlementaire de la Ligue du Nord.

Source de la traduction